Santa María de la Paz steht für:

 Santa María de la Paz (Aguascalientes), Ort in Aguascalientes, Mexiko
 Santa María de la Paz (Zacatecas), Ort in Zacatecas, Mexiko
 Municipio María de la Paz, Verwaltungseinheit in Zacatecas, Mexiko